Cruz cristã — símbolo do cristianismo
Vera Cruz — cruz em que Jesus Cristo foi crucificado
Santa Cruz (banda) — de glam metal da Finlândia

Topônimos 
Santa Cruz (província da Argentina) 
Santa Cruz (Venezuela) — cidade da Venezuela, capital do município de José Angel Lamas
Santa Cruz (concelho de Cabo Verde) — na ilha de Santiago
 Santa Cruz (Chile) — comuna da região de O'Higgins

Bolívia 
Santa Cruz de la Sierra — cidade
Santa Cruz (departamento)

Brasil

Municípios 
Bahia
Santa Cruz Cabrália
Santa Cruz da Vitória

Minas Gerais
Santa Cruz de Minas
Santa Cruz de Salinas
Santa Cruz do Escalvado

Pernambuco
Santa Cruz (Pernambuco)
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe

Piauí
Santa Cruz do Piauí
Santa Cruz dos Milagres

São Paulo
Santa Cruz da Conceição
Santa Cruz da Esperança
Santa Cruz das Palmeiras
Santa Cruz do Rio Pardo

Outros estados
Santa Cruz (Paraíba)
Santa Cruz (Rio Grande do Norte)
Santa Cruz de Goiás — em Goiás
Santa Cruz de Monte Castelo — no Paraná
Santa Cruz do Arari — no Pará
Santa Cruz do Sul — Rio Grande do Sul

Bairros e distritos 
Santa Cruz (bairro do Rio de Janeiro)
Santa Cruz (Coronel Fabriciano) — de Coronel Fabriciano
Santa Cruz (Juiz de Fora) — de Juiz de Fora
Santa Cruz (Salvador) — de Salvador, Bahia
Santa Cruz (Volta Redonda) — de Volta Redonda, Rio de Janeiro
Santa Cruz do Timbó — distrito de Porto União, Santa Catarina

Colômbia 
Santa Cruz de Mompox (Colômbia) — cidade
Santa Cruz de Lorica — cidade na Región Caribe
Santacruz (Nariño)

El Salvador 
 Santa Cruz Analquito — em Cuscatlán
 Santa Cruz Michapa — em Cuscatlán

Espanha 
Santa Cruz de la Sierra (Espanha) — na província de Cáceres, Estremadura
Santa Cruz de Tenerife — nas Canárias
Santa Cruz de La Palma — nas Canárias

Estados Unidos 
 Condado de Santa Cruz (Arizona)
 Condado de Santa Cruz (Califórnia)
 Santa Cruz (Califórnia) — cidade
 Ilha de Santa Cruz (Califórnia)
 Santa Cruz (Novo México) — região censitária
 Santa Cruz (Texas) — região censitária
 Saint Croix (Ilhas Virgens Americanas) — ilha

Guatemala 
Municípios
Santa Cruz La Laguna — no departamento de Sololá
Santa Cruz Muluá — no departamento de Retalhuleu
Santa Cruz Barillas — no departamento de Huehuetenango
Santa Cruz del Quiché — no departamento de El Quiché
Santa Cruz el Chol — no departamento de Baja Verapaz
Santa Cruz Verapaz — no departamento de Alta Verapaz
Santa Cruz Balanyá — no departamento de Chimaltenango
Santa Cruz Naranjo — no departamento de Santa Rosa

Peru 
Santa Cruz (província do Peru) — na região de Cajamarca
Santa Cruz (distrito de Ancash) — na província de Huaylas
Santa Cruz (distrito do Alto Amazonas)
Santa Cruz de Toledo (distrito) — na região de Cajamarca
Santa Cruz (distrito de Cutervo) — na região de Cajamarca
Santa Cruz (distrito de Palpa)
Santa Cruz de Chuca (distrito)
Santa Cruz de Cocachacra (distrito)
Santa Cruz de Andamarca
Santa Cruz de Flores

Portugal 
Santa Cruz (Torres Vedras) — localidade e praia

Municípios
Santa Cruz (Madeira)
Santa Cruz das Flores — nos Açores
Santa Cruz da Graciosa — nos Açores

Freguesias e ex-freguesias
Santa Cruz (Almodôvar)
Santa Cruz (Armamar)
Santa Cruz (Coimbra)
Santa Cruz (freguesia) — em Santa Cruz, Madeira
Santa Cruz (Lagoa) — nos Açores
Santa Cruz (Praia da Vitória) — nos Açores
Santa Cruz (Santiago do Cacém)
Santa Cruz (Vinhais)
Santa Cruz da Graciosa (freguesia) — no município homónimo
Santa Cruz da Trapa — de São Pedro do Sul
Santa Cruz das Flores (freguesia) — no município homónimo
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo — em Matosinhos
Santa Cruz do Douro — em Baião
Santa Cruz do Lima — em Ponte de Lima
Santa Cruz - Trindade — em Chaves

Clubes de futebol 
 Os Lusitanos Futebol Clube Santa Cruz — de Matosinhos, Portugal
 Santa Cruz Futebol Clube (Díli) - de Díli, Timor-Leste

Brasil
 Santa Cruz Futebol Clube — do Recife
Associação Atlética Santa Cruz — de Salinópolis
 Santa Cruz Futebol Clube (Rio de Janeiro)
 Santa Cruz Futebol Clube (Maceió)
 Santa Cruz Futebol Clube (Natal)
 Sport Club Santa Cruz — de Santa Cruz
 Sport Club Santa Cruz (Salvador)
 Sport Clube Santa Cruz (Estância)
 Futebol Clube Santa Cruz — de Santa Cruz do Sul
 Santa Cruz Esporte Clube — de Barra do Bugres

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos